Нормальный оператор — линейный ограниченный оператор в гильбертовом пространстве, перестановочный со своим сопряжённым: . Частными случаями нормальных операторов являются самосопряжённые операторы:  и унитарные операторы: . Для нормальных операторов выполняется спектральная теорема.

Разложения 
 Аддитивное разложение. , где  — перестановочные самосопряжённые операторы,
 
 Мультипликативное (полярное) разложение. , где  — положительный самосопряжённый оператор,  — унитарный оператор. Операторы  и  перестановочны как между собой, так и с любым линейным оператором, перестановочным одновременно с  и .

Аддитивное разложение аналогично выражению комплексного числа  через его действительную и мнимую части: , а мультипликативное разложение — представлению в показательной форме:

Свойства 
 Если оператор  нормален, то операторы , , а также обратный оператор  (если он существует), тоже нормальны.
 Линейный непрерывный оператор  в гильбертовом пространстве  нормален тогда и только тогда, когда  для каждого .
 . Здесь  — ядро,  — образ оператора .
 Если  при некотором  и , то .
 Собственные подпространства, соответствующие различным собственным значениям нормального оператора, ортогональны.
 Теорема о перестановочности. Пусть  — линейные непрерывные операторы, причем операторы  и  нормальны. Если , то . В частности, если оператор  перестановочен с нормальным оператором , то он перестановочен и с сопряжённым .
  
 Нормальный оператор является самосопряжённым тогда и только тогда, когда его спектр лежит на вещественной оси. Нормальный оператор является унитарным тогда и только тогда, когда его спектр лежит на единичной окружности.
 Подобные нормальные операторы унитарно эквивалентны, то есть если , где  — нормальные операторы, а оператор  обратим, то , где  — унитарный оператор.
 , следовательно, спектральный радиус нормального оператора совпадает с его нормой.

Спектральная теорема 

Любому нормальному оператору  соответствует семейство проекционных операторов , являющихся аддитивной и мультипликативной функцией прямоугольника, таким образом, что
 
и вообще
 
где  — произвольный многочлен от  и ; при любом фиксированном прямоугольнике  оператор  является пределом некоторой последовательности многочленов от операторов  и .

На основе спектрального разложения нормальных операторов строится функциональное исчисление для функций

Случай конечномерного пространства 
В конечномерном унитарном пространстве в ортонормированном базисе нормальному оператору отвечает нормальная матрица. Нормальный оператор также обладает следующими свойствами.

 Линейный оператор тогда и только тогда является нормальным, когда он имеет ортонормированную систему собственных векторов.
 Для нормального оператора  каждый из операторов  и  представим в виде многочлена от другого из операторов; при этом эти два многочлена определяются заданием собственных значений оператора .
 Если  — инвариантное подпространство относительно оператора , то его ортогональное дополнение  тоже является инвариантным подпространством для .
 Матрица  является нормальной тогда и только тогда, когда она унитарно-подобна диагональной матрице, то есть  где  — унитарная матрица,  — диагональная матрица.

Неограниченные операторы 
Понятие нормального оператора обобщается на неограниченные операторы. Линейный оператор  (не обязательно ограниченный) в гильбертовом пространстве  называется нормальным, если его область определения  плотна в , он замкнут и удовлетворяет условию . Для нормального оператора ,  для любого . Обобщаются и некоторые другие свойства нормального оператора, в том числе спектральная теорема.

См. также 
 Самосопряжённый оператор
 Унитарный оператор
 Спектральная теорема

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Теория операторов